Udby ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Udby (* 1957), dänischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Udby Sogn, Kirchspielsgemeinden in Dänemark